Niemcy:
 Isenburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Neu-Isenburg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Offenbach

Inne:
 Isenburg – hrabstwo

Zobacz też:
 Neu-Isenburg – budynek mieszkalny
 zamek Isenburski